Jezernice, naselje u sastavu općine Žumberak, Hrvatska
 Jezernice (Višegrad, BiH), naselje u sastavu općine Višegrad, BiH